В Литве расположены 7 маяков, построенных в XVIII—XX веках, которые включены в реестре культурных ценностей страны. Маяки расположены на западном побережье страны, которое простирается вдоль Балтийского моря, Куршского залива и дельты Немана. Все литовские маяки открыты и доступны для публики.

Список

Карта

Примечания

См. также 
 Список самых высоких маяков

Ссылки 
 

 
Маяк
Литва